Horvátország

Brnobići falu Buzet községben Isztria megyében
Brnobići falu Kaštelir-Labinci községben Isztria megyében